Pacheco kan syfta på:

 Pacheco (auktor)

Geografi

Antarktis 

 Pacheco (udde),

Mexiko 

 Pacheco, Mexiko, General Francisco R. Murguía, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar